Durchham heißen folgende geographischen Objekte:

 Durchham (Gemeinde Geinberg), Ortschaft von Geinberg, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Durchham (Gemeinde Nußdorf), Ortschaft von Nußdorf am Haunsberg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg